Куизиљос има више значења:

 Куизиљос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куизиљос, Уерта Куизиљос (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику